Michele Strazzabosco (né le  à Asiago en Italie) est un joueur professionnel italien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Avant de se joindre à la formation milanaise, Michele passa plus de douze ans avec l'A.S. Asiago Hockey en Série A.

Ses performances au niveau international en 2006 attirèrent l'attention des nord-américains et lui valurent d'être invité au camp d'entraînement 2006 des Sabres de Buffalo de la Ligue nationale de hockey, devenant ainsi, avec son compatriote Thomas Tragust, l'un des très rares, sinon le premier joueur natif d'Italie à prendre part à un camp d'entraînement de la LNH. Il ne réussit cependant pas à se tailler une place au sein de l'équipe, ni au sein des Americans de Rochester, le club-école des Sabres; aussi retourna-t-il jouer en Italie.

Carrière internationale
L'un des meilleurs défenseurs natifs d'Italie, Strazzabosco fait régulièrement partie de l'équipe d'Italie de hockey sur glace. Il prit ainsi part à huit championnats du monde et aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || Asiago || Série A || 9|| 1|| 0|| 1|| 8|| || || || ||
|-
|1994-1995 || Asiago || Série A || 33|| 2|| 7|| 9|| 62|| || || || ||
|-
|1995-1996 || Asiago || Série A || || || || || || || || || ||
|-
|1996-1997 || Asiago || Serie B || 16||1 ||3 ||4 ||14 || || || || ||
|-
|1997-1998 || Asiago || Série A || 43|| 4|| 7|| 11|| 112|| || || || ||
|-
|1998-1999 || Asiago || Série A || 29|| 4|| 4|| 8|| 87|| || || || ||
|-
|1999-2000 || Asiago || Serie A || 46|| 11|| 22|| 33|| 60|| || || || ||
|-
|2000-2001 || Asiago|| Serie A || 37|| 1|| 13|| 14|| 71|| 10|| 2|| 4|| 6|| 24
|-
|2001-2002 || Asiago|| Serie A || 38|| 2|| 5|| 7|| 87|| || || || ||
|-
|2002-2003 || Asiago|| Serie A || 38|| 3|| 8|| 11|| 108|| || || || ||
|-
|2003-2004 || Asiago || Serie A || 42|| 2|| 8|| 10|| 46|| 11|| 2|| 1|| 3|| 49
|-
|2004-2005 || Asiago || Serie A || 33|| 1|| 7|| 8|| 62||10 ||2 ||4 ||6 ||30
|-
|2005-2006 || Milan || Serie A || 42|| 5|| 8|| 13|| 78|| 4|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2006-2007 || Milan || Serie A || 26|| 4|| 12|| 16|| 71|| 9|| 2|| 2|| 4|| 20
|-
|2007-2008 || Milan || Serie A|| 32|| 2|| 8|| 10|| 54||9 ||1 ||0 ||1 ||18
|-
|2008-2009 || SG Cortina || Serie A|| 42|| 4|| 17|| 21|| 52|| || || || ||
|-
|2009-2010 || Asiago || Serie A|| 40|| 4|| 12|| 16|| 92||15 ||2 ||3 ||5 ||30
|-
|2010-2011 || Asiago || Serie A|| 40|| 2|| 10|| 12|| 62||18 ||1 ||3 ||4 ||20
|-
|2011-2012 || Asiago || Serie A|| 44|| 2|| 8|| 10|| 88|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2012-2013 || Asiago || Serie A|| 36|| 4|| 15|| 19|| 26|| 15|| 1|| 5|| 6||14
|-
|2013-2014 || Asiago || Serie A|| 40|| 3|| 9|| 12|| 38|| 11|| 0|| 3|| 3||8
|-
|2014-2015 || Asiago || Serie A|| 17|| 0|| 5|| 5|| 10|| 17|| 0|| 2|| 2||12

|719 || 62 || 191 || 253 ||  || 152 || 14 || 33 || 47 || 253

Notes et références 

Naissance en février 1976
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de l'AS Asiago
Joueur de la SG Cortina
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Asiago